Olaf Kölzig, nemški hokejist, * 6. april 1970, Johannesburg, JAR.

Kölzig je kariero začel pri klubu New Westminster Bruins v ligi WHL v sezoni 1987/88. Leta 1989 je bil kot 19. izbran v prvem krogu NHL nabora s strani kluba Washington Capitals. Za Capitalse je prvič zaigral v sezoni 1989/90, skupno pa je za klub branil šestnajst sezon, svojo celotno kariero v ligi v ligi NHL, z izjemo svoje zadnje sezone v karieri 2008/09, ko je osem tekem branil za Tampa Bay Lightning. V ligi NHL je skupno odigral 719 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 303 zmage in 35 shutoutov, ter 45 tekem končnice, na katerih je dosegel 20 zmag in sedem shutoutov. V sezoni 1999/00 je prejel nagrado Vezina Trophy za najboljšega vratarja lige. V sezoni 2004/05, ko zaradi stavke hokejistov liga NHL ni potekala, je igral za Eisbären Berlin v nemški ligi in s klubom osvojil naslov nemškega državnega prvaka.

Za nemško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco osvojil deveto in deseto mesto, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil z reprezentanco enajsti in deveti.

Statistika kariere

|-
| New Westminster Bruins
| WHL
| 87/88
|
| 15
|
| 0
| 1
| 1
| 13
| 4.43
|
|
| 3
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.43
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 88/89
|
| 30
|
| 0
| 2
| 2
| 24
| 3.48
|
|
| 6
|
| 0
| 0
| 2
| 2
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 89/90
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
| .810
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 89/90
|
| 48
|
| 1
| 5
| 6
| 36
| 4.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 90/91
|
| 26
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.16
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 90/91
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 29
| 3.41
| .890
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.67
|
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 91/92
|
| 14
|
| 0
| 0
| 0
| 31
| 2.90
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 91/92
|
| 28
|
| 0
| 2
| 2
| 6
| 4.19
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 92/93
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
| .714
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 92/93
|
| 49
|
| 0
| 3
| 3
| 6
| 3.68
| .882
|
| 17
|
| 0
| 1
| 4
| 8
| 3.52
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 93/94
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.36
| .844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 93/94
|
| 29
|
| 0
| 1
| 1
| 21
| 3.06
| .906
|
| 17
|
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.55
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 94/95
|
| 14
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.49
| .902
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.36
| .952
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 94/95
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.44
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 95/96
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.40
| .957
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 95/96
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.08
| .887
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.94
| .934
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.59
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 4
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.94
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 64
|
| 0
| 1
| 1
| 16
| 2.20
| .920
|
| 21
|
| 0
| 0
| 1
| 4
| 1.95
| .941
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 64
|
| 0
| 2
| 2
| 19
| 2.58
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
|
| 73
|
| 0
| 2
| 2
| 6
| 2.24
| .917
|
| 5
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3.38
| .845
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 72
|
| 0
| 2
| 2
| 14
| 2.48
| .909
|
| 6
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.24
| .908
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 71
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.81
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 66
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.40
| .919
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.08
| .927
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 63
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.89
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 5
|
|
|
|
| 2.21
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
|
| 0
|
| 0
| 0
| 3.34
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 04/05
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.52
| .905
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.36
| .879
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 05/06
|
| 59
|
| 0
| 3
| 3
| 14
| 3.53
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.68
| '''.899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 06/07
|
| 54
|
| 0
| 3
| 3
| 10
| 3.00
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 07/08
|
| 54
|
| 0
| 2
| 2
| 8
| 2.91
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.66
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Nemški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti New Westminster Bruins
Hokejisti Tri City Americans
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Hampton Roads Admirals
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Dobitniki Vezina Trophy